Aleksander Mańkowski (ujednoznacznienie)
 Alfons Mańkowski
 Andrzej Mańkowski – polski robotnik rolny, powstaniec wielkopolski
 Andrzej Emeryk Mańkowski – polski urzędnik i konsul
 Antoni Mańkowski 
 Bolesław Mańkowski
 Borys Mańkowski
 Bronisław Mańkowski
 Franciszek Mańkowski
 Jerzy Mańkowski (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Mańkowski 
 Konstanty Mańkowski
 Kuba Mańkowski
 Mieczysław Mańkowski
 Pierre Mankowski
 Piotr Mańkowski (ujednoznacznienie)
 Stanisław Mańkowski – profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji
 Stanisław Mańkowski – polski ziemianin, działacz społeczny, polityk
 Tadeusz Mańkowski
 Zbigniew Mańkowski

Zobacz też 
 Mańkowska